Les Yeux du cœur est un film d'Henri Desfontaines réalisé en 1914.
 Les Yeux du cœur est un téléfilm de Marcus Cole réalisé en 1999.
 Les Yeux du cœur est une chanson de Gerry Boulet écrite par Jean Hould.